Ivànovka - Ивановка  - és un poble a la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 899 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea